Rock ’n’ Roll High School (фильм) — американский фильм 1979 года.
 Rock ’n’ Roll High School (песня) — песня группы Ramones с альбома «End of the Century».